Flèche d'or ou La Flèche d'or désigne :

Littérature 
 La Flèche d'or (The Arrow of Gold), un roman de Joseph Conrad publié entre 1918 et 1920

Cinéma 
 La Flèche d'or (Freccia d'oro), un film de Corrado D'Errico sorti en 1935
 La Flèche d'or (The Golden Arrow), un film de Alfred E. Green sorti en 1936
 La Flèche d'or (L'arciere delle mille e una notte), un film d'Antonio Margheriti sorti en 1962

Divers 
 Flèche d'or, une course cycliste
 La Flèche d'or, le train Paris-Londres en service entre 1926 à 1972, sauf pendant l'Occupation
 La Flèche d'or, une salle de concerts parisienne
 La Flèche d'or, le barème le plus élevé de l'épreuve chronométrée de ski alpin de l'École du ski français (ESF)